Peder eller Peter Christensen kan henvise til flere artikler:

 Peder Christensen (præst) (1564-1610) – dansk præst
 Peder Christensen (borgmester i Helsingør Kommune) (1874-1954) – dansk borgmester i Helsingør Kommune og medlem af Folke- og Landstinget for Socialdemokratiet
 Peder Christensen (borgmester i Spøttrup Kommune) (født 1958) – dansk borgmester i Spøttrup Kommune for Socialdemokratiet

 Peter Christensen (manuskriptforfatter) – dansk manuskriptforfatter i stumfilmens tidlige år
 Peter Christensen (agronom) (1877-1932) – dansk agronom og laboratorieforstander
 Peter Christensen (museumsmand) (1884-1969) – dansk museumsleder
 Peder Christensen (1900-1974) – dansk landmand og medlem af Folketinget for Venstre
 Peter Christensen (politiker) (født 1975) – dansk politiker, medlem af Folketinget for Venstre fra 2001 til 2015
 Peter Christensen (stiftamtmand) – dansk jurist, fhv. stiftamtmand i Århus Stift (1999-2007)

Desuden:
 P.C. Østergaard (1797-1882) – dansk gårdejer og medlem af Folketinget (Peder Christensen Østergaard)
 Peter Christensen Teilmann (født 1962) – dansk forfatter og direktør for Teatermuseet (født Peter Christensen)